Avatar Tuner kan syfta på:

*Digital Devil Saga: Avatar Tuner  – ett datorrollspel som utvecklades och gavs ut av Atlus till Playstation 2
Quantum Devil Saga: Avatar Tuner – en bokserie
Quantum Devil Saga: Avatar Tuner, Vol. 1 – en japansk science fiction-roman som skrevs av Yu Godai